Kopec má více významů:

vrchol
 kopec – typ terénní nerovnosti
 1. Kopec (Dolnooharská tabule, 274 m) – vrch u vsi Lešany v okrese Mělník
 2. Kopec (okres Havlíčkův Brod) – kopec v okrese Havlíčkův Brod
 3. Kopec (Švihovská vrchovina) (567 m) - vrchol v Radyňské pahorkatině (Švihovská vrchovina), východně od Jarova  v okrese Plzeň-jih
 Kopec (Skorušinské vrchy) (1251,3 m) - druhý nejvyšší vrch v Skorušinských vrších na Slovensku

 sídlo
 5. Kopec (Staré Křečany) – část obce Staré Křečany v okrese Děčín
 6. Kopec (Prostiboř) – část obce Prostiboř v okrese Tachov
 7. Liščí Kopec (498 m) – vrchol a část města Vrchlabí v okrese Trutnov
 8. Zlatý Kopec – část města Boží Dar v okrese Karlovy Vary

 různé významy (rozcestníky)
 Černý kopec
 Červený kopec
 Holý kopec (rozcestník)
 Kamenný kopec
 Strážný kopec
 Veselý kopec

Související články 
 Kopce – přírodní památka
 Kopeč – část obce Úžice v okrese Mělník
 Kopeček – více významů
 Kopecký – příjmení
 Hill – více významů
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Kopec“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno